[[File:Talbot County, GA Courthouse.JPG|thumb|right|240px| <div style="text-align:center"> Clădirea Tribunalului comitatului Talbot din orașul Talbotton, statul Georgia. </div> ]]
Comitatul Talbot (conform originalului din limba engleză, Talbot County) se poate referi la unul sau mai multe comitatele următoare:

 Australia 

 Talbot County, Victoria
 Talbot County, South Australia

 Statele Unite ale Americii 

 Comitatul Talbot, statul  (Formate GA -- Categorie și format)
 Comitatul Talbot, statul  (Formate MD -- Categorie și format)

 Vezi și 

 Talbot (dezambiguizare)''

Dezambiguizare
Nume proprii